Homogenität (griechisch homoios für gleich und -gen für beschaffen) steht für:
 Homogenität, Eigenschaft eines Stoffs, dessen Beschaffenheit vom jeweiligen Ort unabhängig ist

 Homogenität (Pädagogik), eine zu Lern- oder Erziehungszwecken unter bestimmten Aspekten gleichartig zusammengesetzte Gruppe von Lernenden
 Homogenität (Soziologie), Menschengruppen, die in bestimmten Bereichen dieselben Eigenschaften aufweisen
 Homogenität (Wirtschaft), Güter, bei denen ein Nachfrager einheitliche Präferenzen hat

Das Adjektiv homogen steht in der Mathematik für:
 homogene Elemente, Elemente in einem graduierten Objekt, die im gleichen graduierten Bestandteil liegen, siehe Graduierung (Algebra)
 homogene Funktion, eine Funktion, die sich um eine Potenz eines Faktors, mit dem sich die Argumente ändern, verändert
 homogene Gleichung, eine Gleichung, deren rechte Seite Null ist
 homogene Koordinaten, spezielle (n+1)-dimensionale Koordinaten für einen n-dimensionalen projektiven Raum 
 homogene Markow-Kette, eine Markow-Kette, deren Übergangsmatrizen sich im Zeitablauf nicht ändern
 homogene Matrix, beschreibt projektive Transformationen
 homogene Operation, eine Verallgemeinerung transitiver Gruppenoperationen
 homogenes Polynom, ein Polynom, in dem alle Monome, aus denen es besteht, den gleichen Grad haben
 homogener Raum, ein topologischer Raum, auf dem je zwei punktierte topologische Räume isomorph sind.
 homogene Relation, eine Relation, bei der Vor- und Nachmenge übereinstimmen
 homogenes System, ein physikalisches System, bei dem sich Eigenschaften und Zusammensetzung an keinen Trennflächen unterscheiden
 homogene Zahlen, Zahlen, die aus den gleichen Primfaktoren aufgebaut sind

und in Naturwissenschaften und Technik für:
 homogenes Feld, ein Feld mit ortsunabhängiger Feldstärke
 homogenes Gefüge (Werkstoffkunde), in der Werkstoffkunde die Beschaffenheit der Gefügebestandteile hinsichtlich räumlicher Anordnung seiner Bausteine
 homogene Katalyse, bei einer chemischen Reaktion liegen der Katalysator und die Edukte in derselben Phase vor
 homogene Kompressionszündung, Motoren-Konzept, bei dem die Verbrennung eines homogenen Gemisches gleichzeitig im gesamten Brennraum beginnt

Siehe auch:
 Heterogenität (Begriffsklärung)